Следващият списък представя съществуващи и вече несъществуващи производители на мотоциклети и мотоциклетни марки в Германия от края на 19 в. до днес. Информацията в табличен вид е базирана на фирмени документи и енциклопедията „The Encyclopedia of the motorcycle“ съставена от Peter Henshaw и публикувана през 2000 година.

Източници

Вижте също 
 Списък на мотоциклетни марки
 Списък на мотоциклетни марки от Европа

Списъци за техника

Германия